2.0 peut faire référence à :

 Son stéréophonique ;
 Entreprise 2.0 ;
 Marketing 2.0 ;
 Web 2.0 ou web participatif ;
 2.0 (2018), un film indien réalisé par S. Shankar.

Voir aussi 

 Données ouvertes